Dobrcz (plaats), plaats in Polen
 Dobrcz (gemeente), gemeente in Polen